Le terme élongation peut faire référence à :
 une élongation musculaire,
 l'élongation cellulaire d'une plante.
 l'élongation, un terme utilisé en astronomie correspondant à l'angle apparent qui sépare deux objets sur la sphère céleste, vus à partir d'un troisième objet.
 l'élongation d'onde. C'est la distance d'évolution d'un point autour de sa position d'équilibre.